Pedro Franco hace referencia a:

 Pedro Franco: expedicionario argentino.
 Pedro Franco: futbolista colombiano.
 Pedro Franco Dávila: naturalista ecuatoriano.